76. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 20–21 lutego 1982 roku w holenderskim Assen. Zawodnicy startowali na sztucznym torze De Smelt. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Hilbert van der Duim. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarzy z 17 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1982 w sportach zimowych
1982 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Assen